Juillac () ist die Bezeichnung mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Juillac (Corrèze) im Département Corrèze
 Juillac (Gers) im Département Gers
 Juillac (Gironde) im Département Gironde

mit Namenszusatz:
 Juillac-le-Coq im Département Charente